Dieser Artikel beschreibt den Verlauf der Saison 1963/64 des 1. FC Köln. Der Klub trat in der Saison in der Bundesliga an. Er wurde am Saisonende Deutscher Meister und der erste Meister der Fußball-Bundesliga. Im DFB-Pokal schied die Mannschaft im Viertelfinale aus.

Personalien

Kader 1963/64 
 Stand: Abschluss Saison 1963/64

Saison 
Alle Ergebnisse aus Sicht des 1. FC Köln.
Die Tabelle listet alle Bundesligaspiele des Vereins der Saison 1963/64 auf. Siege sind grün, Unentschieden gelb und Niederlagen rot markiert.

Bundesliga

DFB-Pokal 

Die Tabelle listet alle Spiele des Vereins im DFB-Pokal der Saison 1963/64 auf.

Statistiken

Saisonverlauf

Tabelle 

Stand: 9. Mai 1964

Spielerstatistiken 
Gelbe und Rote Karten wurden erst im Jahre 1970 eingeführt.

Stand: Saisonende 1963/64

Bundesliga-Zuschauerzahlen

Weblinks 
 Spielplan Bundesliga 1963/64

Koln, 1.FC
Saison 1963 64